Édouard Berth (1875-1939) est un théoricien français du syndicalisme révolutionnaire.
 Paul Berth (1890-1969) est un footballeur danois.
 Berth est un dessinateur de presse.
 Berth est un album du groupe The Used.